Název Žabí potok má více vodních toků:

 Žabí potok (přítok Biele vody) – levostranný přítok Biele vody na Slovensku v okrese Poprad
 Žabí potok (přítok Hincova potoka) – levostranný přítok Hincova potoka na Slovensku v okrese Poprad
 Žabí potok (přítok Kapišovky) – pravostranný přítok Kapišovky na Slovensku v okrese Svidník
 Žabí potok (přítok Lučního potoka) – pravostranný přítok Lučního potoka v okrese Trutnov